Rose et Noir fait référence à :

 Rose et Noir, film français réalisé par Gérard Jugnot, sorti en 2009 ;
 Rose et Noire, duo français d'Electropop ;
 Rose et noire, premier album du duo ;
 En rose et noir, album de la série de bande dessinée Mélusine''.